

Palmarès

Olimpiadi
  a  nei 100 metri stile libero.

Altri progetti

Collegamenti esterni